Эстафета олимпийского огня 2008 года прошла в преддверии летних Олимпийских игр в Пекине. Факел, зажжённый в Олимпии 24 марта, преодолел около 135 000 километров и побывал в 21 стране на 5 континентах.

Данная эстафета стала последней, так как в 2009 году МОК отменил всемирную эстафету, сохранив только движение факела, зажжённого в Олимпии, и по территории государства, принимающего очередные Олимпийские игры

Маршрут эстафеты

Международная

Специальные административные районы КНР

Материковый Китай

Олимпийский огонь в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург стал единственным российским городом, которому доверили право на принятие эстафеты олимпийского огня. Эстафета началась в 10:30 на площади Победы и завершилась на Дворцовой площади в 15:00, где была установлена символическая чаша, зажигавшаяся от факела. Маршрут эстафеты проходил через Исаакиевский собор, около Петропавловской крепости и крейсера «Аврора» и по Литейному мосту.

В эстафете огня приняли участие такие спортсмены, как боксёр Николай Валуев, футболист Андрей Аршавин, лыжница Любовь Егорова, конькобежка Светлана Журова и легкоатлетка Галина Зыбина. Кроме того, в эстафете приняли участие первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, народная артистка России Алиса Фрейндлих, председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент ОКР Леонид Тягачёв, посол КНР в России Лю Гучан, журналисты Никита Гулин и Дмитрий Губерниев, президент «Евросети» Евгений Чичваркин, телеведущий Николай Дроздов и магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

Планировалось, что в эстафете примет участие и глава «Сбербанка» Герман Греф, однако он отказался от этого предложения, и вместо него огонь понёс учёный-океанолог Артур Чилингаров.

Протесты 

Многие этапы эстафеты сопровождались акциями протеста протибетских и правозащитных организаций против репрессий китайских властей в Тибете.

Первые акции протеста по ходу самой эстафеты хотела провести в Санкт-Петербурге партия «Яблоко», однако уже в её начале ОМОН и милиция арестовали всех участников пикета. Во время этапа в Париже организаторам приходилось тушить огонь 3 раза из-за прямых нападений на факелоносцев. Такие же демонстрации проходили в Лондоне, Сан-Франциско и Буэнос-Айресе. Мирные акции протеста проходили во время эстафеты огня в Дели и Бангкоке, причём капитан сборной Индии по футболу Байчунг Бхутиа отказался нести олимпийский факел по политическим соображениям.

См. также 
Бойкот Олимпийских игр

Примечания

Ссылки

Официальные сайты 
 Official site of the Beijing 2008 Torch relay
 Beijing 2008 Olympic Torch Relay in London
 Beijing 2008 Olympic Torch Relay in Hong Kong

Другие сайты 
 Beijing 2008 Olympic Games Torch Relay coverage by Community-online.com
 Beijing 2008 Olympic Torch Relay Google Map

Медиа 
  Олимпийский огонь в Лондоне (1)
  Олимпийский огонь в Лондоне (2)
  Олимпийский огонь в Париже
  Олимпийский огонь в Сан-Франциско
  Олимпийский огонь в Буэнос-Айресе
  Олимпийский огонь в Танзании
  Олимпийский огонь в Санкт-Петербурге

Летние Олимпийские игры 2008
2008 год в спорте
2008
2008